Touba – miasto w Mali
 Touba – miasto w Senegalu
 Touba – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej